Das Abierto Mexicano Telcel 2020 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2020. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 24. bis 29. Februar 2020 in Acapulco statt.

Titelverteidigerinnen waren Wang Yafan im Einzel und die Paarung Wiktoryja Asaranka/Zheng Saisai im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Mexicano Telcel 2020 fand vom 22. bis 23. Februar 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Acapulco